Borgone ima više značenja:
 Borgone, Bolzano
 Borgone, Verbano-Cusio-Ossola